Situla je lahko: 

 situla - kovinska posoda iz železne dobe
 Situla (Kapa Vodnarja (κ Aquarii, κ Aqr)) - zvezda v ozvezdju Vodnarja
 Situla - stanovanjski objekt v Ljubljani